Pikiulersuaq bezeichnet:
 Pikiulersuaq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Pikiulersuaq (Insel, Qaanaaq) (auch Pikiuleq, Littleton Ø), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland